Kenny Roberts může být:

 Kenny Roberts (hudebník) (1927–2012), americký zpěvák
 Kenny Roberts (1951) (* 1951), americký motocyklový závodník
 Kenny Roberts (1975) (* 1975), americký motocyklový závodník